Тарасовская

Населённые пункты
 Тарасовская — деревня в Усть-Вельском сельском поселении Вельского района Архангельской области
 Тарасовская — деревня в Павловском сельском поселении Каргопольского района Архангельской области
 Тарасовская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Тарасовская (Верхний Березник) — деревня в Дмитриевском сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Тарасовская — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Тарасовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Бекетовское сельское поселение.
 Тарасовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Явенгское сельское поселение.
 Тарасовская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области, Барановское сельское поселение.
 Тарасовская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области, Никольское сельское поселение.
 Тарасовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Тарасовская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Разинское сельское поселение.
 Тарасовская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Слободское сельское поселение.
 Тарасовская — деревня в Прилузском районе Коми.

Другое
 Тарасовская — железнодорожная платформа в Московской области

См. также 
 Тарасовская улица
 Тарасовский
 Тарасовское